Comitatul Meade sau Meade County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Meade County, Kansas 
 Meade County, Kentucky 
 Meade County, South Dakota